

Села:
 Черневе — Львівська область, Яворівський район
 Черневе — Сумська область, Глухівський район

Села:
 Черневе — Берестейська область, Кам'янецький район
 Черневе () — Мінська область, Молодечненський район